Ziua Muncii este o sărbătoare a proletarilor, ținută în cinstea victoriei luptei sindicale, care a asigurat ziua de muncă de opt ore, dar și alte drepturi sociale și politice ale muncitorilor.
 
 Ziua de 1 Mai a fost (în țările comuniste) și este considerată în cea mai mare parte a lumii "Sărbătoarea celor care muncesc", Ziua Internațională a Muncii (sau "Ziua Internațională a celor ce Muncesc");
 Prima zi de luni din septembrie - Ziua Muncii în SUA;
 Ziua Muncii în alte țări anglofone - Australia, Canada, Noua Zeelandă.

Vezi și 
1 mai (dezambiguizare)